Älvessjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älvessjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (7,86 ha)
Älvessjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (46,3 ha)

Se även
Älvasjön
Älvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn